Räumpanzer steht für: 

 Minenräumpanzer, militärischer Panzer
 Räumpanzer, polizeilicher Panzer, siehe Sonderwagen